Garčin, selo u Hrvatskoj
Duboka (Baranjska županija), selo u Mađarskoj
Garčin (Pečuški kotar), selo u Mađarskoj